El Torneig de Nanchang 2016, també conegut com a Jiangxi International Women's Tennis Open 2016, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La tercera edició se celebrà entre l'1 i el 7 d'agost del 2016 a Nanchang, Xina. Fou la primera edició disputada dins el circuit WTA, ja que fins ara pertanyia a la categoria WTA 125K.

La tennista local Duan Yingying va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016